Рославль:

 Рославль — місто (з 1755) в Росії, адміністративний центр Рославльського району Смоленської області.
 Рославль I — вузлова залізнична станція Смоленського регіону Московської залізниці.
 Рославль II — станція в Рославльському районі Смоленської області Росії.
 Рославль — до 1993 р. назва села Матібулак Жамбилського району Алматинської області Казахстану